Le terme de desi (ou parfois deshi, du , IAST : « desh ») est un terme du sous-continent indien utilisés pour se dénommer eux-mêmes.
 Au Tibet, le terme de dési () est un terme désignant des gouverneurs et ayant recouvert différents aspects selon les périodes :
 Il peut désigner les rois du Tsang pendant la période Phagmodrupa (1351-1642).
 Il peut désigner le Régent du Tibet pendant la période Ganden Phodrang (1642-1959).